СПТ:
 Социалистическая партия Таджикистана
 Социалистическая партия трудящихся
 Спектроскопия полного тока
 Социально-психологический тренинг
 Служба пожаротушения
 Сумма положительных температур